En Pologne, Długołęka peut désigner : 

 Długołęka, village de la voïvodie de Basse-Silésie, et la gmina associée.
 Długołęka, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Długołęka, village de la voïvodie de Łódź.
 Długołęka, village de la voïvodie de Mazovie.
 Długołęka, village de la voïvodie de Podlachie.
 Długołęka, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Długołęka, village de la voïvodie de Sainte-Croix.
 Długołęka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.